Alte Tongrube steht für:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Alte Tongrube, Schutzgebiet im Hochsauerlandkreis
 Alte Tongrube Borstel, Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg
 Alte Tongrube Zweibrücken, Naturschutzgebiet in der kreisfreien Stadt Zweibrücken in Rheinland-Pfalz
 Alte Tongrube (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Kreis Warendorf